Моа південний (Megalapteryx didinus) — вид вимерлих моаподібних птахів родини Megalapterygidae.

Поширення 

Моа південний був ендеміком Південного острова Нової Зеландії. Мешкав у горах і субальпійських регіонах на висоті до 2000 м.

Опис 
Був одним з найменших видів моа. Він сягав не більше одного метра заввишки та важив 17-34 кг. На відміну від інших видів, пір'я покривало все тіло птаха крім дзьоба та ступні. Таким чином, моа південний був пристосований до гірського холодного клімату.

Вимирання 
Моа південний був досить поширеним на острові до появи людей. У XIII столітті на острові поселилися полінезійці. Неполохливий та неагресивний птах був досить легкою здобиччю для людей і до 1500 року вид зник.

Філогенія 
Родинні зв'язки виду за Bunce et al. (2009):

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки

Посилання 
 
 
 
 
 
 
 

Вимерлі нелітаючі птахи
Моаподібні
Вимерлі птахи голоцену
Вимерлі тварини, описані 1883
Птахи Південного острова